

Patronyme 
 Taghzout, un nom de famille répandu dans la région d'Oujda, au Maroc.

Toponyme     
 Taghzout, une commune de la wilaya de Bouira, en Algérie ;
 Taghzout, une commune de la wilaya d'El Oued, en Algérie ;
 Taghzout, un village de la commune d'Ameln, dans la province de Tiznit, au Maroc ;
 Taghzout,  commune de la province d'Al Hoceïma, au Maroc ;
 Taghzout, nom le plus ancien connu de la ville d'Al Hoceïma, dans le Rif, au Maroc ;
 Taghzout, un village de la commune d'Illilten, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en Algérie ;
 Taghzout, un village de la commune d'Arbiaa Sahel, dans la province de Tiznit, au Maroc.

Ethnonyme 
 Taghzout, une tribu de la confédération des Sanhajas de Srayr, au Maroc. 

Patronyme marocain